Rudy the Fifth – studyjny album muzyczny Ricky'ego Nelsona i Stone Canyon Band wydany 4 października 1971 roku.

Utwory

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Decca Records
Albumy studyjne
Albumy Ricky’ego Nelsona